

Patronyme 

 Bernard Monnereau (1935-2019), rameur français.

Personnages de fiction 
 Catherine Monnereau, interprété par Mathilde Lebrequier dans la série télévisée française Enquêtes réservées (2009-2013).
 Stéphane Monnereau, interprété par Yvan Attal, dans le film français RIF (2011).